Лаас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Лаас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер, округ Міранд
 Лаас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер, округ Ош
 Лаас () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї